Kevin Rankin (ur. 1971) – amerykańsko-turecki koszykarz
 Kevin Rankin (ur. 1976) – amerykański aktor
 Kevin Rankin – brytyjski muzyk, perkusista A Flock of Seagulls